Vis kan henvise til:

 Vis (ø), en ø i Adriaterhavet
 Vis (by), den største by på øen Vis